CO eller co har flere betydninger:

 .co – et nationalt topdomæne der er reserveret til Colombia

Se også
 Bomuld – tekstil af bomuld er ofte mærket co (cotton)
 Co-dominans – i genetik, når begge alleler i en genotype kommer til udtryk i fænotypen
 CO-industri – Centralorganisationen af industriansatte i Danmark
 Kobolt – det 27. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Co
 Kompagni – (flertydig) forkortes ofte co.
 Kulilte – en klar, lugtløs gasart med den kemiske formel CO